Kang puede referirse a:

Personas

Literatura 
 Kang Youwei: académico chino.
 Kang Gyeong-ae: escritora, novelista y poetisa coreana.
 Kang Baek Lee: dramaturgo surcoreano.
 Kang Eun-gyo: poetisa de Corea del Norte.
 Kang Sŏk-kyŏng: escritora surcoreana.
 Han Kang: novelista surcoreana.
 Xi Kang:  escritor y filósofo chino.

Artistas 
 Kang-Yeosang: cantante surcoreano.
 Kang-in: cantante de pop y actor coreano.
 Kang Doha: dibujante surcoreano.
 Kang Ha Neul: actor y modelo surcoreano.
 Kang Min Hyuk: actor y cantante coreano.
 Kang Jing Rong: cantante y presentador de televisión taiwanés.
 Song Kang-ho: actor de cine surcoreano.
 Sung Kang: actor estadounidense.
 Tim Kang: actor estadounidense.
 Seo Kang-joon: actor y cantante surcoreano.
 Eyvind Kang: violinista estadounidense.
 Kang Seul-gi: cantante y bailarina sucoreana.
 Song Kang: actor, modelo y MC surcoreano.

Políticos 
 Kang Chol-hwan: desertor norcoreano.
 Kang Song-san: político norcoreano.
 Kang Kyung-wha: diplomática de Corea del Sur.
 Kang Sok-ju: diplomático y político de Corea del Norte.
 Tai Kang: emperador chino.
 Rey Kang de Zhou: rey chino.
 Zhòng Kāng: rey chino.

Deportistas 
 Kang Min-Soo: futbolista surcoreano.
 Kang Sin-Young: deportista surcoreana.
 Kang Sin-Hye: yudoca surcoreana.
 Kang Cheol-Woo: deportista surcoreano.
 Kang Min-Jeong: yudoca surcoreana.
 Kang Hae-Eun: deportista surcoreana.
 Kang Chang-Mo: deportista surcoreano.
 Kang Myong-Chang: yudoca norcoreano.
 Kang Nam-Won: deportista surcoreano.
 Kang Eui-Kei: yudoca surcoreano.
 Kang Seung-Woo: deportista surcoreano.
 Kang Byung-Jin: yudoca surcoreano.
 Choi Kang-Hee: deportista de Corea del Sur.
 Denis Kang: luchador canadiense.
 David Kang: deportista estadounidense.
 Kai Kang: yudoca chino.

Otros 
 Kang Pan-sok: madre del dirigente norcoreano Kim Il-sung.

Lugares 
 Kang (Botsuana): localidad de Botsuana.
 Kang (China): distrito administrativo de China.
 Cementerio de Choa Chu Kang: cementerio de Singapur.
 Gyachung Kang: montaña del Himalaya.
 Distrito de Kang: distrito de Afganistán.

Personajes de ficción 
 Kang el Conquistador: supervillano de Marvel Comics.
 Kang y Kodos: dos extraterrestres de la serie de televisión Los Simpson.
 Liu Kang: personaje de la saga de videojuegos Mortal Kombat.

Otros usos 
 Kang Duk Kwan: una de las escuelas originales de taekwondo.
 Kang (sistema de calefacción): construcción tradicional china de calefacción radiante.